Otto von Cossel ist der Name folgender Personen:

* Otto von Cossel (Landrat) (1845–1915), deutscher Landrat
 Otto von Cossel (Genealoge) (1883–1967), deutscher Genealoge und Autor